Savaric est un prénom d'origine germanique, qui passe parfois pour occitan :

 Savaric d'Auxerre, évêque d'Auxerre ;
 Savaric FitzGeldewin, évêque de Bath ;
 Savaric de Malleo (1200-1230), troubadour ;
 Savaric, ou Savauric, ou Savary de Mauléon, mort en 1233,  fondateur des Sables-d'Olonnes.

Voir aussi 
 , patronyme qui provient probablement de Savaric.